Alaranea är ett släkte av spindlar. Alaranea ingår i familjen Cyatholipidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Alaranea